Кузов:
 Кузов — часть автомобиля.
 Кузов — разновидность жёсткой плетёной ёмкости для переноски различных предметов сбора и добычи (грибов, рыбы), крепящейся за спиной по типу рюкзака.
 Кузов — корпус струнного музыкального инструмента (без грифа), например гитары.

Фамилия 
 Кузов, Демьян Васильевич (1909—1979) — Герой Советского Союза.

См. также 

 Кузова — острова в Белом море и расположенный на них природный заказник.
 Кузовок-кубик — вид морских рыб.